Edukacja Rity – dramat Willy’ego Rusella
 Edukacja Rity – amerykański film, adaptacja dramatu
 Edukacja Rity – spektakl Teatru Ateneum w Warszawie w reż. Andrzeja Rozhina